O Campeonato Carioca de Futebol de 1927 - Segunda Divisão foi a 18ª edição da segunda divisão do futebol no Rio de Janeiro.

Participantes 

Participaram do Campeonato Estadual do Rio da Segunda Divisão em 1927, as seguintes agremiações:

 Bomsuccesso Football Club, do Rio de Janeiro
 Carioca Foot-Ball Club, do Rio de Janeiro
 Sport Club Everest, do Rio de Janeiro
 Independência Football Club, do Rio de Janeiro
 Olaria Athletic Club, do Rio de Janeiro
 River Futebol Clube, do Rio de Janeiro

Premiação

Ver também 
 Confederação Brasileira de Futebol
 Campeonato Brasileiro
 Copa do Brasil
 Clubes brasileiros de futebol

1927
1927 no Rio de Janeiro